Курорт «Иссык-Ата́» () находится в горах Киргизии в Чуйской области и расположен на правом берегу горной, бурной реки Иссык-Ата, на высоте
1775 м над уровнем моря, в 78 км от Бишкека. Берега реки покрыты зарослями
облепихи, рябины, шиповника, барбариса и других кустарников. На склонах гор — субальпийские луга со множеством цветов, лекарственных трав, зарослей
кустарников и арчи.

Зима в районе курорта умеренно мягкая. Средняя температура самого холодного
месяца (января) −6 °C. Этому
способствует с одной стороны то, что курорт расположен в глубоком ущелье, с
другой — устойчивое прогревание воздуха и почвы в солнечные дни обуславливает
не очень холодную зиму. Лето — умеренно теплое, средняя температура июля 16 °C.
Весна здесь по многолетним данным начинается с конца марта. Этот период
характеризуется началом самого пасмурного времени года, которое продолжается
до мая, и в этот период выпадает большое количество осадков. Годовая сумма
осадков — 500 мм. Относительная влажность в течение года в среднем около 60 %.
Наиболее сухое и солнечное время года начинается со второй половины лета и до осени.
Таким образом, климат курорта горный, для которого характерно пониженное
атмосферное давление, умеренные температура окружающей среды и относительная
влажность воздуха и, главное, небольшая изменчивость этих метеорологических
элементов, а также интенсивная солнечная радиация (число часов солнечного
сияния до 1600 часов в год) со значительным содержанием ультрафиолетовых
лучей, повышенная ионизация воздуха, богатая отрицательными ионами, что
связано с наличием на курорте бурной реки Иссык-Ата.

В настоящее время вместимость курорта — 800 человек, курорт обладает горным
климатом, для которого характерно пониженное атмосферное давление, небольшая
изменчивость метеорологических элементов, интенсивная солнечная радиация со
значительным содержанием ультрафиолетовых лучей.

История курорта 
Санаторий «Иссык-Ата» является здравницей Федерации профсоюза Кыргызской Республики. Один из старейших в Средней Азии и функционирует с 1891 года.

Горячие источники, благодаря своим свойствам были известны в глубокой древности (2-3 вв. нашей эры). Долгое время курортом пользовались коренные
жители, но с конца XIX века его стали посещать и европейцы. Так первым исследователем, посетившим в 1875 г. данную местность, был русский
путешественник Н. В. Мушкетов, а через 10 лет здесь побывал и А. Н. Северцев, известный исследователь горных районов Средней Азии.

Первоначальные постройки и примитивная форма эксплуатации данных источников начата с 1895. В том году Семиреченским управлением Красного Креста было
построено первое здание для больных и несколько деревянных палаток для купания  людей у естественных выходов источник.первое геологическое обследование и химический анализ минеральных источников принадлежат горному инженеру Г. А. Аргентову и химику Х.Тейх.

В 1918 г. Красным Крестом было построено два маленьких примитивных здания — общежития больных и здание на 12 ванн у выхода 2-го источника.
В период с 1919 по 1931 гг. курорт неоднократно переходил из одного ведомства
в другое и его развитию не уделялось должного внимания.

Более активное развитие курорта началось в 1931 году Советским Союзом для трудового народа, когда он был передан в
ведение Кыргызского курортного управления Киргизской ССР. С 1931 по 1939 гг. построены
существующие спальные корпуса 3,4,5.6,7 и 9, одноэтажная поликлиника,
столовая и ванное здание «Арашан».
В эти же годы был проведен водопровод и благоустроена территория.

В годы Великой Отечественной Войны строительство было приостановлено и с 1941
по 1946 г.г здесь развернули отделение для больных и раненных, привезенных с
фронта из госпиталей г. Фрунзе и других городов Средней Азии. Многие из них
оздоровлены и отправлены на войну, а часть из них остались навсегда в
братской могиле, находившейся на горке, что выше столовой.

До 1957 г. курорт был сезонным и рассчитан на 200 мест, а с введением в
эксплуатацию в указанном году спального корпуса № 10 на 100 мест, курорт
перешел на круглогодичное функционирование. За период с 1957 по 1982 г. на
курорте построены: трехэтажный спальный корпус на 117 мест, трехэтажная
поликлиника со всеми необходимыми кабинетами до 400 посещений в день,
двухэтажное здание водогрязелечебницы на 20 ванн и 14 грязевых кушеток с
гидропатическими и гинекологическими кабинетами, душевыми установками, здание дома культуры со зрительным залом на 400 мест, библиотекой,
биллиардной и т. д.

Лечение 
Основное лечебное средство на курорте - минеральные воды под названием "Арашана", которые по своему составу однородны и представлены термальными (+52+54° С) азотными гидрокарбонатно-хлоридно-сульфатными натриевыми, слабоминерализованными (0,3 г/л) водами, относящиеся к типу Кульдурских терм.

В настоящее время на курорте функционирует 250 коек. В здравнице функционируют водолечебница и грязелечебница. Применяется торфяная привозная грязь Камышановского месторождения (Киргизия) в виде аппликаций, тампонов и электрогрязелечения. Здесь же размещены кабинеты гидропатии, электрогрязелечения на 4 кушетки, парафинолечение на 4 и гинекологический кабинет на 3.

Кроме того, применяются физиотерапевтические методы лечения. Так же имеются кабинеты, оборудованные гальваническими аппаратами «Поток-1», четырёхкамерными ваннами, лечебные аппараты переменного тока: Экран-2, Луч-3, УВЧ-66; 50-01, СНИМ-1, Полюс-101, Алимп-1, Искра-1 и другие, всего более 20 наименований и кабинеты со светолечебными приборами.
Таким образом, есть возможность назначать все виды электросветолечебных и ультразвуковых процедур.

Кроме того, широко используются методы функциональной терапии: массаж, утренняя гигиеническая и лечебная физическая гимнастика, дозированная ходьба.

Заболевания опорно-двигательного аппарата 
 Артриты и полиартриты нетуберкулезного происхождения: полиартрит ревматоидный; полиартрит инфекционный определенной этиологии (бруцелезный, гонорейный, посттифозный, постгриппозный и др.); остеоартрит, остеоартроз; артрит травматический; остеохондроз позвоночника; спондилез, опондилоартроз; спондилит; остеохондрит; травматическая спондилопатия.

Болезни нервной системы 
 Болезни периферических нервов: радикулиты, радикулоневриты; ишиас; диффузилит болевой костно-плечевой синдром; полиневрит, полирадикулит; плексит, невриты; болезни вегетативной нервной системы; травмы нервов. 
 Болезни и последствия травм ЦНС: минингоэнцефаломиелиты, арохноидит; энцефалит; отдельные последствия сотрясения головного мозга; смещение межпозвонкового диска; травмы спинного мозга; шейная и грудная миэлопатия; миэлит. 
 Функциональные и другие болезни НС: неврозы, неврастения; вегетативно-сосудистая дисфункция; болезнь Рейно; мигрень; прогрессирующая мышечная дистрофия и др. виды гомеопатии; профессиональный невроз.

Гинекологические болезни 
 Болезни яичников, маточных труб и параметрия: хронический сальпингит и оофорит; параметрит, периметрит; тазовые спайки брюшины. 
 Болезни матки и других женских половых органов: эндометрит, метрит; неправильное положение матки; инфантилизм; осложнения после хирургических вмешательств; бесплодие.

Болезни органов пищеварения 
 Хронический гастрит 
 Язвенная болезнь желудка с повышенной, пониженной и нормальной секрецией 
 Язвенная болезнь 12-перстной кишки 
 Хронические холецеститы 
 Хронические панкреатиты (вне обострения) 
 Дискинезия желчных путей и желчного пузыря 
 Хронические энтероколиты.

Кроме того, лечатся сопутствующие заболевания: хроническая экзема, сухие дерматиты, псориаз - чешуйчатый лишай, простатит.

Условия 
К услугам отдыхающих — 2-3 местные номера люкс и полулюкс, прекрасная столовая.
На курорте есть почтовое отделение связи, переговорный пункт (IP-телефония), спутниковое телевидение.
Прекрасно работает сотовая связь (на территории установлена приемо-передающая мачта сотового оператора).
В Бишкек 5 раз в день ходят автобусы.
На территории курорта кроме столовой работает кафе, много магазинчиков.
Рядом с санаторием работает бассейн, где за небольшую плату можно искупаться в минеральной воде с душем Шарко.

Богатейшая история Киргизской Республики, редкостные исторические памятники, самобытная культура, гостеприимство, характеризующиеся щедростью и
дружелюбием по отношению к отдыхающим — всё это располагает интенсивному развитию санаторно-курортной отрасли.
При этом важная роль должна отводится Ысык-Атинскому ущелью, поскольку оно находится на «Великом шелковом пути», возрождению которого сейчас уделяется
особое внимание, и имеет исключительные природно-климатологическое условия.
В освоении ущелья также играет роль его близость к столице республики — г. Бишкек.

(По данным санатория)